Малюк-каратист () — фільм США, ремейк фільму «Малюк-каратист» (з Джекі Чаном і Джейденом Смітом у головних ролях. На екранах України фільм вийшов 19 серпня 2010 року. У світовому прокаті зібрав майже 335 млн доларів (при бюджеті в 40 млн) станом на 10 вересня 2010 року.

Примітки

Джерела 
 Хлопець-каратист (офіційна сторінка) 
 www.kinofilms.com.ua 

Фільми США 2010
Фільми англійською мовою
Фільми китайською мовою
Фільми з Джекі Чаном
Спортивні фільми США
Фільми про карате
Американські фільми про перехідний вік
Фільми про Китай
Фільми про Пекін
Фільми Columbia Pictures
Ремейки
Фільми Гонконгу про бойові мистецтва